Melolontha albida je binomické pojmenování chroustů z rodu Melolontha, které bylo použito vícekrát (3×). Jedná se o tzv. nomenklatorické homonymum. Latinské epiteton „albidus“ znamená v češtině bělavý.
 Melolontha albida Frivaldszky, 1835 – akceptované druhové jméno pro chrousty vyskytující se na Středním východě
 Melolontha albida Mulsant, 1842 – synonymum Melolontha melolontha – popsaný z Francie
 Melolontha albida Redtenbacher, 1849 – synonymum Melolontha melolontha – popsaný z Rakouska

Reference

Externí odkazy